Асендорф може бити:

 Асендорф (Дипхолц), општина у округу Diepholz, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Асендорф (Нордхајде), општина у округу Харбург, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.